Лука Милунович (; родился 21 декабря 1992 года в городе Белград, Югославия) — сербский футболист, нападающий клуба «Арис» (Салоники).

Клубная карьера 
Милунович — воспитанник клубов «Звездара» и ОФК. В 2010 году он был включён в заявку последнего для участия в чемпионате. 29 августа в матче против столичного «Партизана» Лука дебютировал в чемпионате Сербии, заменив во втором тайме Милоша Крстича. Летом 2011 года он перешёл в бельгийский «Зюлте-Варегем». 30 июля в поединке против «Локерена» Милунович дебютировал в Жюпиле лиге. Не забив ни одного гола в двенадцати матчах он в начале 2012 года вернулся на родину в «Црвену Звезду». 10 марта в матче против «Явора» Лука дебютировал за новую команду. В этом же поединке он забил свой первый гол за «Црвену Звезду». С командой Милунович выиграл чемпионат и Кубок Сербии.

Летом 2014 года Лука перешёл в греческий «Платаниас». 15 сентября в матче против «Эрготелиса» он дебютировал в греческой Суперлиге. 10 января 2015 года в поединке против «Паниониоса» Милунович сделал «дубль», забив свои первые голы за «Платаниас».

Международная карьера 
В 2015 году в составе молодёжной сборной Сербии Милунович принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Чехии. На турнире он сыграл в матчах против Дании, Германии и Чехии.

Достижения 

Командные
 «Црвена Звезда»
 Чемпионат Сербии по футболу — 2013/2014
 Обладатель Кубка Сербии — 2011/2012

Примечания

Ссылки 
 
 Luka Milunović at Utakmica.rs

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Зюлте Варегем»
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Платаньяс»
Игроки ФК «Арис» Салоники